Le Grand Prix moto d'Australie 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014. 

La compétition s'est déroulée du 17 au  sur le Circuit de Phillip Island devant 32 000 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto d'Australie.

Résultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références 

Grand Prix moto d'Australie
Sport en Australie en 2014
Sport en octobre 2014
Australie